Tento seznam zahrnuje 45 největších měst Evropské unie. Za počet obyvatel jednotlivých měst se považuje obyvatelstvo města v jeho administrativních hranicích. Nezapočítávají se okolní politicky samostatná města a obce, i když jsou součástí urbanizovaného území.

Výsledný seznam je tedy velmi ovlivněn administrativními hranicemi. Ty zaragozské například zahrnují mnoho okolního neurbanizovaného území, výsledná hustota zalidnění je tak jen 613 obyvatel na km². Oproti tomu administrativní hranice Paříže zahrnují jen centrum města (v okolních urbanizovaných předměstích žije několikanásobně více obyvatel), výsledná hustota zalidnění je přes 20 000 obyvatel na km², oproti Římu tedy více než třicetinásobná. Pořadí v tomto seznamu nemusí být vždy zcela přesné, hlavním důvodem jsou rozdíly v datech, ke kterým se počty obyvatel vztahují.

Seznam největších měst v Evropské unii 

Evropská unie - největší města
Geografie Evropské unie
Města
Demografie Evropské unie
Seznamy superlativů související s městy
Seznamy měst v evropských zemích